Мадера () — город в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

История 
Поселение было основано в 1741 году Кристобалем Родригесом как рабочий посёлок при руднике Гуайнопа. В 1907 году через поселением была проложена железная дорога и открыт вокзал.

18 февраля 1925 года поселение было переименовано в Madera, что с испанского языка можно перевести как древесина, в знак того, что поселение стало центром по деревозаготовке и деревообработке
.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Чиуауа